Pomp ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pomp (1888–1953), deutscher Metallurg
 Curt Pomp (* 1933), deutscher Bildhauer und Restaurator
 Dirck Gerritz Pomp (1544–1608), niederländischer Seefahrer
 Herbert Pomp (1909–1980), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer
 Manfred Pomp (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Paul Pomp (1886–1925), preußischer Jurist und Landrat

Pomp (aus dem Griechischen) bezeichnet auch einen sehr großen Aufwand für eine Sache oder eine Veranstaltung, siehe Ausschmückung

Pomp steht für das Unternehmen:

 Verlag Peter Pomp, deutscher Verlag in Bottrop